Nitroplodka je české označení pro více rodů lišejníků:

Catapyrenium 
Dermatocarpon
např. nitroplodka potoční (Dermatocarpon rivulorum)
Endocarpon